Wiesenameise steht für:
 Gelbe Wiesenameise
 Große Wiesenameise